Jogger steht für:

 Dacia Jogger, ein Automodell
 eine Person, die joggt, siehe Jogging
 Keimzeit, eine Band